Acoo Browser е уеббраузър, създаден от компанията Асоо. Работи под всички версии на операционната система Уиндоус. Браузърът има графичен потребителски интерфейс със стандартните функции на Internet Explorer, но са прибавени и някои други. Например той притежава филтър за рекламни банери, системен чистач и блокиране на изскачащи pop-up-прозорци. Налична е и стандартната опция да се отварят повече от една страници в един прозорец. Тя се използва от много известни личности, но тук още не е толкова популярна.

Външни препратки 
 Официален сайт

Браузъри